A Taça Latina de 1997 foi a 15.ª edição da Taça Latina.

Classificação final 

Taça Latina de Hóquei em Patins